Élisabeth Labrousse née Goguel, (1914-2000), historienne et philosophe, spécialiste de la pensée de Pierre Bayle et de la Révocation de l’édit de Nantes, fille de Maurice Goguel, sœur de François et de Jean Goguel.
 Else Goguel (1924-2017), mezzo-soprano, guitariste classique et professeur de musique allemand, descendant de Jean Henri Goguel (1720-1809) qui quitta Montbéliard en 1737 
 François Goguel (1909-1999), politologue et homme politique français, frère de Jean Goguel et d'Élisabeth Labrousse née Goguel. 
 Hans Goguel (1904-1987), acteur allemand, intervenants de pièces radiophoniques et réalisateur radiophonique, frère de Rudi Goguel, fils de Oskar Goguel.
 Jean Goguel (1908-1987), géologue français, polytechnicien, ingénieur du corps des Mines, fils de Maurice Goguel.
 Johann Heinrich Goguel (* 1945), mathématicien allemand vivant en Ulm/Wurtemberg (fils de Kurt Goguel), descendant de Jean Henri Goguel (1720-1809) qui quitta Montbéliard en 1737 
 Kurt Goguel (1902-1984), avocat allemand (père de Johann Heinrich Goguel), descendant de Jean Henri Goguel (1720-1809) qui quitta Montbéliard en 1737. 
 Maurice Goguel (1880-1955), professeur et doyen de la Faculté de théologie protestante de Paris, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et professeur à la Sorbonne.
 Montézuma Goguel (1842-1903) est un ingénieur civil, ancien auxiliaire de Ferdinand de Lesseps lors de la construction du canal de Suez, guide d'Émile Erckmann en Égypte en 1872, et promoteur de la ligne de tramway de Remiremont à Gérardmer, dans les Vosges.
 Oskar Goguel (1865-1935), violoniste, compositeur et écrivain de musique allemand, père de Hans Goguel et de Rudi Goguel. 
 Reiner Goguel (* 1935), chimiste allemand vivant en Nouvelle-Zélande, descendant de Jean Henri Goguel (1720-1809) qui quitta Montbéliard en 1737. 
 Rudi Goguel (1908-1976), résistant allemand, rescapé du Cap Arcona, frère de Hans Goguel, fils de Oskar Goguel.
 Théodore de Goguel (1775-1827), officier russe, originaire de Montbéliard, héros des guerres napoléoniennes.

Bibliographie 

 Robert Goguel: Les Goguel et leurs alliés. Une famille du comté de Montbéliard. Descendance de Huguenin Goguel 1440-1984, Éditions Christian, Paris 1984, ISBN 978-2-86496-017-1

Weblinks 

 Arbre généalogique de la famille Goguel

Homonymie de patronyme